Higher Ground (film), een dramafilm uit 2011 onder regie van Vera Farmiga
Higher Ground (Stevie Wonder), een single uit 1973 van Stevie Wonder
Higher Ground (UB40), een single uit 1993 van UB40